

Informatica 
 AVG – gamma di software antivirus

Codici 
 AVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Auvergne (Australia)

Sport 
 AVG – nelle statistiche del baseball, media battuta

Altro 
 AVG – abbreviazione di average – media